Bells Crossing ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bells Crossing (New Jersey), im Hunterdon County
 Bells Crossing (North Carolina), im Pitt County